Chaillot peut être un nom de lieu, de personne, de monument ou d’œuvre.

Toponymes et conséquences
Chaillot est le nom de plusieurs quartiers français ;
 Quartier de Chaillot de Paris, ancien village, actuellement des quartiers de Paris dans le  sur la colline de Chaillot, ensemble géographique plus étendu. Il a donné son nom à plusieurs monuments.
 Quartier de Chaillot, un des quartiers de la ville de Vierzon.

À Paris 
 Palais de Chaillot qui abrite le musée de l'Homme, le musée de la Marine, la Cité de l'architecture et du patrimoine mais aussi :  
 École de Chaillot (au sein de la Cité de l'architecture),
 Théâtre national de Chaillot, dont l'école du théâtre national de Chaillot
 Rue de Chaillot, autrefois la rue principale du village de Chaillot
 Église Saint-Pierre-de-Chaillot
 Couvent de Chaillot édifice religieux détruit à la Révolution.

Patronyme
 Louis Claude Chaillot (1768-1836), général de brigade français.

Noms d’œuvres 
 La Folle de Chaillot, pièce de théâtre de Jean Giraudoux,
 Chaillot ou la coexistence, ouvrage de l'écrivain Francis Walder
 La Folle de Chaillot (film, 1969).
 Chaillot, poème de Jules Sandeau (lire en ligne sur Wikisource).